Alfons II d'Astúries (765-842), rei d'Astúries
 Alfons II d'Aragó o Alfons el Cast (1154-1196), comte de Barcelona i rei d'Aragó 
 Alfons II de Provença (1180-1209), comte de Provença 
 Alfons II de Tolosa (?-1271), comte de Tolosa 
 Alfons II de Barcelona o Alfons el Franc o (1265-1291), comte de Barcelona i rei d'Aragó 
 Alfons II de València o Alfons el Benigne o (1299-1336), comte de Barcelona i rei d'Aragó 
 Alfons II de Nàpols (1448-1495), rei de Nàpols
 Alfons II de Portugal (1185-1233), rei de Portugal
 Alfons II de Bragança (1643-1683), duc de Bragança i rei de Portugal
 Alfons II d'Este